Horace Daillion (1854-1946), sculpteur français
 Palma d'Annunzio Daillion (1863-1943), peintre, sculptrice et graveur en médaille française d'origine italienne, épouse du précédent.